Hirv ist der Familienname folgender Personen:

 Age Hirv (* 1973), estnische Komponistin, siehe Age Veeroos
 Alfred Hirv (1880–1918), estnischer Maler
 Indrek Hirv (* 1956), estnischer Schriftsteller